Chinquapin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chinquapin Hill (Pennsylvania)	
 Chinquapin Hill (Tennessee)	
 Chinquapin Hill (Texas)